Рожко́в () — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

Рожков 
 
 Рожков, Анатолий Викторович (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 
 Рожков, Артур Александрович (род. 1976) — украинский пауэрлифтер.
 
 Рожков, Валерий Николаевич (1958) — советский самбист.
 
 Рожков, Виктор Дмитриевич (род. 1950) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Рожков, Виталий Борисович (род. 1954) — советский ватерполист.
 
 Рожков, Вячеслав Александрович (1939—2022) — советский и российский почвовед.
 Рожков, Геннадий Федосеевич (1932—2015) — советский боксёр, тренер по боксу.
 Рожков, Георгий Иванович (род. 1926) — Герой Социалистического Труда, слесарь-инструментальщик.
 Рожков, Григорий Ефимович (1864—1937) — член III Государственной думы от Ставропольской губернии.
 Рожков, Денис Игоревич (род. 1976) — российский актёр.
 Рожков, Дмитрий Николаевич (1967—1996) — российский хоккеист.
 Рожков, Евгений Геннадьевич (род. 1975) — российский журналист, ведущий программы «Вести».
 
 Рожков, Иван Васильевич (1898—1965) — генерал-майор авиации.
 
 Рожков, Максим Юрьевич (род. 1987) — российский самбист.
 
 
 
 
 
 Рожков, Станислав Михайлович (род. 1930) — советский конструктор авиакосмической техники.



Примечания

См. также